Hoffenheim kan henvise til:

 Hoffenheim (by) - landsby den tyske kommune Sinsheim
 TSG 1899 Hoffenheim - tysk fodboldklub
 TSG 1899 Hoffenheim (kvinder) - klubbens kvindehold